{{Сезон спортивного соревнования
| название            = Чемпионат Узбекистана по футболу 2008 (вторая лига)
| логотип             = 
| время проведения    = ноябрь 2008
| кол-во команд       = 9
| победитель          = Спартак (Ташкент),
 Нефтчи (Джаркурган),
 Интернат (Карши),
 Курувчи-Бухара''
| второе место        = 
| третье место        = 
| кол-во игр          = 
| кол-во голов        = 
| предыдущий розыгрыш = 2007
| следующий розыгрыш  = 2009
}}17-й чемпионат Узбекистана по футболу 2008 года''' среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг в 4-х группах (с участием 9 клубов) в ноябре 2008 года.

Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Ташкенте.

Группа В 
Матчи проводились в Джаркургане.

Группа С 
Матчи проводились в Карши.

Группа D 
Матчи проводились в Самарканде.

 «Курувчи-Бухара» опередил «Туран» по результату личной встречи.

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2008
 Кубок Узбекистана по футболу 2008
 Первая лига Узбекистана по футболу 2008

Ссылки 
 Новые участники Первенства Узбекистана на the-uff.com

2008
Спорт в Узбекистане в 2008 году